Jorge Pina Pérez – schermidore spagnolo
Jorge Pina Roldán – calciatore spagnolo